

Сісеро — місто, штат Іллінойс
 Сісеро — місто, штат Індіана
 Сісеро — місто, штат Нью-Йорк
 Сісеро — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Цицеро